FSO har flere betydninger:

 Floating storage and offloading unit – flydende fartøj til opbevaring af især olie
 Russiske grænsetropper eller Federalnaya Sluzhba Okhran
 Fabryka Samochodów Osobowych − polsk bilfabrikant